Sant Antoni es la traducción literal de San Antonio, apócope de un santo llamado Antonio en catalán/valenciano o en friulano, y puede referirse a:

Divisiones administrativas

en España 
Barrios
 Sant Antoni o San Antón, barrio de la ciudad española de Alicante;
 Sant Antoni, barrio de la ciudad española de Barcelona;
 Sant Antoni, barrio de Valencia;
Localidades
 Sant Antoni, localidad del municipio de Alforja;
 Sant Antoni, localidad del municipio de Valles del Valira;
 Sant Antoni, localidad del municipio de Ripoll;
 Sant Antoni, localidad del municipio de Seo de Urgel;
 Sant Antoni, localidad del municipio de Tortellá;
 San Antonio de Benagéber (Sant Antoni de Benaixeve), municipio del Campo de Turia.
 Sant Antoni de Calonge o Sant Antoni de Mar, localidad del municipio de Calonge;
 Sant Antoni de Portmany, nombre en catalán de San Antonio Abad, localidad española de la isla de Ibiza;
 Sant Antoni de Vilamajor, nombre ne catalán de San Antonio Vilamajor, localidad española de la provincia de Barcelona;

Otros 
 Mercado de San Antonio, mercado modernista de Barcelona, en el barrio de San Antonio.
 Sant Antoni, estación de metro de la ciudad española de Barcelona;
 Pont de Sant Antoni de la Grella, puente en el principado de Andorra;

En otros idiomas 
 Sankt Antonius (alemán)
 San Antonio (español)
 Saint Antoine (francés)
 Saint Anthony (inglés)
 São Antão (portugués)